The Death Of Tragedy est le quatrième album du groupe Abney Park. C'est un mélange de musique Goth, Indus, celtique et moyenâgeuse.

Titres 
 "Stigmata Martyr"
 "The Wrong Side"
 "Dear Ophelia"
 "Witch Cult"
 "Sacrilege"
 "All The Myths Are True"
 "Death Of The Hero"
 "Love"
 "Downtrodden"
 "False Prophecy"

Membres 
 Robert Brown - Chant,
 Kristina Erickson - Clavier
 Traci Nemeth - Chant
 Rob Hazelton - Guitare
 Krysztof Nemeth - Basse

Album d'Abney Park
Album musical sorti en 2005